Hanreich ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Hanreich († 2006), österreichischer Chef des Statistischen Amts der EU (Eurostat)
 Thomas Hanreich (* 1972), deutscher Sänger, Gitarrist und Songwriter

Siehe auch:
 Han-Reich
 Ingeborg Hanreich Verlag